Silwer ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Silwer (* 1959), schwedischer Generalleutnant
 Camilla Wright (* 1967, geb. Silwer), norwegische Badmintonspielerin